Чемпионат Украины по шахматам среди мужчин
 Чемпионат Украины по шахматам среди женщин
 Чемпионат Украины по шахматам среди юношей и девушек до 16 лет
 Чемпионат Украины по шахматам среди детей в возрастной категории до 10 лет
 Чемпионат Украины по шахматам среди клубов